Andrea Pierobon (1969 -), footballeur italien,
 Fiorella Pierobon (1960 -), présentatrice de télévision, chanteuse et peintre italienne,
 Frank Pierobon (1955 -), philosophe et dramaturge français.